Христианство в древней Абхазии — Абхазия, одна из древних территорий распространения христианской культуры, место смерти апостола Симона Кананита, и родина мученика Естафия. В Абхазии около 144 церквей.

История 
См. также Православие в Абхазии.

Главным образом изначально христианство распространялось в Римский (по преданию, за счет святых апостолов вроде Симона Канонита) и Византийский периоды, абхазы состояли в тесных торговых, экономических, военных, контактах с греками.

В 303 годупроизошло великое крещение абхазов, грузин, армян, осетин: «…Иного (священника) он (Григорий Просветитель) отправил в Грузию, иного в страну абхазов и иного к аланам.».

В 530-х годах в Апсилии христианство утвердилось в качестве официальной религии. Не позднее 548 г. в Абазгии.

С установлением независимости Абхазского царства во главе с Абазгией, появился независимый Абхазский католикос.

В 1330 году католики генуэзцы стараются распространить среди населения царства католичество .

Тезисы быстрой христианизации 
 Тесные, экономические контакты с христианами, союзнические и добрососедские отношения с христианскими народами.
 Веротерпимость и после синкретизм.
 Усиление власти, дипломатии, а также авторитета абхазских правителей.

Влияние и польза 
Помимо того что христианизация внешне усилила статус и власть абхазских правителей, внутри государства происходил процесс объединения абхазского раздробленного общества в один морально единый народ с общей верой.

Христианство повлияло на архитектуру, абхазские цари начали строить церкви, они украшались мозаиками, фресками, различными греческими надписями, развивалась греческая письменность и язык среди богослужителей, главным языком Богослужения и письменности не смотря на множество мифов оставался непосредственно и однозначно греческий язык.

Галерея

Примечания 

История христианства
История Абхазии